Wapen van Altena (Nederland): het wapen van de Nederlandse gemeente Altena
Wapen van Altena (Westfalen): het wapen van de Duitse gemeente Altena (Westfalen)